un film documentario, nel cinema o nella televisione
un reportage documentario, nel giornalismo
un documentario radiofonico, nella radio

Pagine correlate 
 Fotografia documentaria